Натуральне число 1964
 1964 рік до нашої ери
 1964 рік нашої ери